Clover Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

 Clover Township, dans le comté de Henry en Illinois.
 , dans le comté de Clearwater, dans le Minnesota.
 , dans le comté de Hubbard, dans le Minnesota.
 , dans le comté de Mahnomen, dans le Minnesota.
 , dans le comté de Pine, dans le Minnesota.
 Clover Township, dans le comté de Jefferson, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships